Fin hace referencia a varios artículos:

Ficción 
Navidad sin fin, mini-telenovela mexicana navideña;
Fin Fang Foom, personaje ficticio de cómic;

Películas 
Fin (película), de 2012;
Fin de mes, argentina en blanco y negro;
Fin del momento, argentina en blanco y negro;

Doctor Who 
El fin del tiempo, miniserie de televisión de la serie británica de ciencia ficción Doctor Who
El fin del mundo (Doctor Who)
El fin del viaje, episodio de Doctor Who

Gastronomía 
La Fin du Monde, cerveza;
Ragout fin

Historia 
Fin de la civilización o fin del mundo
Fin de los Tiempos (hipótesis), Juicio Final , Apocalipsis o Fin del Mundo
Fin de semana
Fin de siècle, en francés "fin de siglo"

Literatura 
El fin de la Historia y el último hombre, libro de Francis Fukuyama, 1992;
El fin del trabajo. El declive de la fuerza del trabajo global y el nacimiento de la era posmercado. Ensayo sobre economía;
Fin de viaje, primera novela publicada por Virginia Woolf, 1915;
Proyecto fin de carrera

Lugares 
Faro del Fin del Mundo, faro de San Juan de Salvamento;
Jardín de Fin, jardín persa histórico en Kashan, Irán;

Además 
FIN, en redes informáticas;
Fin.K.L, grupo femenino surcoreano de K-Pop;
El Buen Fin, fin de semana celebrado en México con el objetivo de reactivar la economía fomentando el consumo;
Tornillo sin fin, en ingeniería mecánica;

Enlaces externos